Ау (или аббревиатура АУ) может означать:

Аббревиатуры 
 Автоматические удовлетворители — советско-российская панк-рок-группа
 Автономное учреждение
 Академия управления при Президенте Республики Беларусь — ведущий вуз в системе образования Беларуси
 Антенный усилитель
 Артиллерийская установка
 АУ — Арифметическое устройство
 АУ/АВ (с англ. языка AU) — Альтернативная вселенная

Прочее 
 Ау, Юлиуш (1842—1888) — польский экономист, педагог
 Ау — возглас, предполагающий отклик
 «Ау» — видеоклип Ляписа Трубецкого
 «Дядюшка Ау» — советский мультсериал
 Au — химический знак золота в периодической системе элементов Менделеева
 Ау — город в Швейцарии, кантон Цюрих
 Ау — немецкая фамилия, возможно, часть фамилии — фон Ау
 Ау — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг
 Ау — полуостров в Швейцарии, располагается в кантоне Цюрих в центре Цюрихского озера
 Ау — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен
 Ау — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Форарльберг

См. также 
 Ау Ко